XMP est un sigle qui peut signifier :
 EXpanded MultiPlayer : un module pour le jeu vidéo Unreal 2
 Extensible Metadata Platform : un standard informatique basé sur XML pour associer des métadonnées à des images
 Xanthosine monophosphate : une ribonucléotide.
 Extreme Memory Profile : une technologie de la société Intel permettant d'overclocker les modules de mémoire